Потуловка — название населённых пунктов в России:
 Потуловка — деревня в Инсарском районе Республики Мордовия.
 Потуловка — село в Безенчукском районе Самарской области.